Alex MacLean
Alejandro Maclean
Alistair MacLean
Dave Maclean
Dorothy Maclean
Paul MacLean
Steven MacLean

Outros
14438 MacLean
Ou ainda:
Macleana

Veja também
McLean

Desambiguações de sobrenomes